Серге́й Влади́мирович Орло́в (1880–1958) — советский астроном, профессор, директор ГАИШ (1943–1952), член-корреспондент АН СССР (1943).

Биография 
Родился  года в Москве.

После окончания в 1899 году Первой московской гимназии, поступил на физико-математический факультет Московского университета. Ещё студентом он начал свою научную деятельность, проводя наблюдения в обсерватории университета. После окончания университета в 1904 году, продолжал работать в обсерватории; начал преподавать, но был мобилизован и участвовал офицером в русско-японской войне.

В 1906 году, до Первой мировой войны, преподавал в Первой московской гимназии; начал изучение комет. В 1914–1917 годах он вновь был на действительной службе в армии, был ранен и вернулся в гимназию, где преподавал математику и физику, и был заместителем директора до 1920 года.

В 1920–1922 годах был профессором в Пермском университете, где возглавлял кафедру астрономии и физики; с 1921 года  декан технического факультета.

С 1922 года Орлов снова в Москве — сотрудник ГАФИ и Астрономо-геодезического научно-исследовательского института (АГНИИ), базой которого была Московская университетская обсерватория; все три организации в 1931 году были объединены в Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, где Орлов занял должность заместителя директора.

В 1926 году Орлов стал профессором МГУ, читал курсы в области астрофизики и кометной астрономии.

В 1935 году он получил звание доктора физико-математических наук, а с 1938 года стал заведующим кафедрой «кометной астрономии». 

Орлов развивал классическое направление московских астрономов — изучение механической теории кометных форм. В 1943 году за исследования «Кометы», «Происхождение комет», опубликованные в 1941 году, и работу «Голова кометы и новая классификация кометных форм», законченную в 1942 году, Орлову была присуждена Сталинская премия.

В 1943–1952 годах — директор ГАИШ.

Умер 12 января 1958 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 
Занимался исследованием комет. Развивая идеи Ф. А. Бредихина он разработал новую теорию строения головы комет, позволившую провести более строгую классификацию кометных форм; поставил и разрешил вопрос об изменении яркости кометы в зависимости от её расстояния от Солнца. Исследовал причины отталкивательных ускорений Солнца в хвостах комет. Первым идентифицировал линии никеля в спектре кометы.

Определил типы хвостов 37 комет, типы голов 30 комет, зарегистрировал аномальные хвосты у двух комет, гало у пяти комет. Более 30 лет (1922–1958) руководил кометными исследованиями в Москве; создал специальную камеру для фотографирования комет и разработал методику их фотограмметрии.

Научные труды 
 Кометы, М. — Л., 1935;
 Происхождение комет, в кн.: Успехи астрономических наук, т. 2, М. — Л., 1941;
 Голова кометы и новая классификация кометных форм, М., 1945;
 Лучевое давление и газовые хвосты комет, «Астрономический журнал», 1956, т. 33, в. 6;
 Лучевые системы в голове кометы…, там же, 1957, т. 34, в. 2.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1943) — за работы в области астрономии «Кометы», «Происхождение комет» (1941) И «Голова кометы и новые классификации кометных форм» (1942)
 два ордена Ленина
 премия имени Ф. А. Бредихина АН СССР (1959).
 В честь астрономов С. В. и А. Я. Орловых названа малая планета 2724 Orlov (первоначальное обозначение — 1978 RZ5), открытая Н. С. Черных 13 сентября 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории
 В их же честь назван кратер Орлов на обратной стороне Луны

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия биографий. Орлов Сергей Владимирович.
 

Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели 1-й Московской гимназии
Преподаватели физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели  механико-математического факультета МГУ
Деканы Пермского государственного университета
Деканы технического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели физико-математического факультета Пермского государственного университета
Лауреаты премии имени Ф. А. Бредихина по астрономии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Сотрудники Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)